MIA eller M.I.A. kan syfta på: 

 M.I.A. – en brittisk sångerska,
 MIA – ett amerikansk-engelskt uttryck Missing In Action, se Saknad i strid,
 MIA – en tidigare svensk myndighet, se Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Se även
  Saknad i strid (film)